Stigberget kan syfta på:

Stigberget, Göteborg - ett område i Göteborgs kommun
Stigberget (Stockholm) - ett område vid Stigbergsgatan och Fjällgatan i Stockholm